Lakeview Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Lakeview Airport (Michigan)
 Lakeview Airport (Montana)
 Lakeview Airport (New York)
 Lakeview Airport (Texas)